Монпелье () может значить:

 Монпелье — город на юге Франции, административный центр региона Лангедок-Руссильон и департамента Эро.
 Монпелье — округ во Франции в регионе Лангедок-Руссильон.
 «Монпелье» — французский гандбольный клуб из города Монпелье.
 «Монпелье» — французский футбольный клуб из города Монпелье.
 «Монпелье» — французский женский футбольный клуб из города Монпелье.
 Монпелье — средневековое феодальное владение на юге Франции (в Окситании) в 985—1349 годах.
 Монпелье (Монтпилиер) — столица штата Вермонт, США.